Okręty US Navy o nazwie USS "Crow":
 Pierwszy  
 Drugi 

Crow